Le qualificazioni del singolare maschile del Pacific Life Open 2005 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Pacific Life Open  2005 prevedevano 48 partecipanti di cui 12 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Wayne Arthurs (Qualificato)
 Philipp Kohlschreiber (primo turno)
 Tomáš Zíb (Qualificato)
 Lars Burgsmüller (primo turno)
 Davide Sanguinetti (ultimo turno)
 Jean-René Lisnard (Qualificato)
 Bohdan Ulihrach (ultimo turno)
 Björn Phau (ultimo turno)
 Ivo Minář (primo turno)
 Giovanni Lapentti (Qualificato)
 Thierry Ascione (ultimo turno)
 Ivo Heuberger (primo turno)

 Gilles Simon (primo turno)
 Grégory Carraz (Qualificato)
 Arnaud Clément (Qualificato)
 Bobby Reynolds (primo turno)
 Assente
 Julien Jeanpierre (primo turno)
 Frank Dancevic (ultimo turno)
 Andreas Seppi (ultimo turno)
 Noam Okun (ultimo turno)
 Amer Delić (primo turno)
 Jeff Salzenstein (Qualificato)
 Tobias Summerer (primo turno)

Qualificati 

 Wayne Arthurs
 Wayne Odesnik
 Tomáš Zíb
 Brian Vahaly
 Grégory Carraz
 Jean-René Lisnard

 Arnaud Clément
 Jeff Salzenstein
 Paul Goldstein
 Giovanni Lapentti
 Ramón Delgado
 Bobby Reynolds

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 

Pacific Life Open 2005